Vasa je lahko:
 dinastija Vasa, švedska vladarska rodbina
 Gustav Vasa (1496–1560), švedski kralj
 Vasa (ladja), švedska vojaška ladja (potopljena na krstni plovbi leta 1628)
 Vaasa, Finska (švedski zapis imena)

Osebno ime 
 Vasa Čubrilović (1897–1990), srbski zgodovinar
 Vasa J. Perović, arhitekt